Беркелланд () — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды). Административный центр — Боркуло. По данным на 1 февраля 2012 года население общины составляло 44 891 человек.

История 
Община Беркелланд была создана 1 января 2005 года путём слияния общин Боркуло, Эйберген, Неде и Рюрло. Объединённая община была названа в честь протекающей по её территории реки Беркель.

Состав 
В общину Беркелланд входят следующие населённые пункты:
 Авест
 Белтрум
 Боркуло
 Браммелербрук
 Бринкмансхук
 Бруке
 Де-Брёйл
 Де-Хар
 Эйберген
 Гестерен
 Гелселар
 Харло
 Хёрне
 Холтерхук
 Хонте
 Хюпсел
 Лео-Стихтинг
 Линтвелде
 Лохёйзен
 Ло
 Маллем
 Неде
 Нордейк
 Нордейкервелд
 Олден-Эйберген
 Реккен
 Ритмолен
 Рюрло
 Велдхук

Достопримечательности 
 Руурло — старинный замок на воде.

Примечания